Édèse Bujold, homme politique canadien ;
 Geneviève Bujold, actrice canadienne ;
 Lois McMaster Bujold, romancière américaine ;
 Françoise Bujold, poète canadienne ayant donné son nom au prix littéraire québécois Prix Françoise-Bujold ;
 Réal-Gabriel Bujold (1949 -), écrivain, enseignant, journaliste, metteur en scène et éditeur québécois ;
 Rémi Bujold, homme politique canadien.

Homonymie de patronyme